Анке Губер і Марі П'єрс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Барбара Шетт і Патті Шнідер виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Хінгіс і Яна Новотна з рахунком 7–6, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Яна Новотна (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Руксандра Драгомір /  Іва Майолі (півфінал)
 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1998
WTA Hamburg